Degersjö kan syfta på:

Finland
 Degersjö – en sjö i Pojo, se Degersjön, Nyland

Sverige
 Degersjö, Umeå kommun – en by vid sjön Bjännsjön
 Degersjö, Skorpeds socken – en by i Skorpeds socken i Örnsköldsviks kommun
 Degersjö, Anundsjö socken – en by vid sjön Degersjön i Anundsjö socken Örnsköldsviks kommun

Se även
Degersjön